Brockhoff est un patronyme porté notamment par :

 David Brockhoff (1928-2011), joueur et entraîneur de rugby à XV australien ;
 Jan Brockhoff (1994), coureur cycliste allemand ;

et aussi le pseudonyme :

 Stefan Brockhoff, pseudonyme collectif d’un groupe de trois écrivains allemands, auteur de romans policiers.

Homonymie de patronyme